Ophiocnida är ett släkte av ormstjärnor. Ophiocnida ingår i familjen trådormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trådormstjärnor
Ophiocnida